Welday ist der Familienname folgender Personen:

 Haftom Welday (* 1990), deutscher Marathonläufer
 Hais Welday (* 1989), eritreischer Mittel- und Langstreckenläufer